Мирча Кэртэреску (, 1 июня 1956, Бухарест) — румынский поэт, прозаик, эссеист.

Биография 
Закончил филологический факультет Бухарестского университета (1980). Дебютировал как поэт в журнале Литературная Румыния в 1978. В 1980-1989 преподавал язык и литературу, работал в Союзе писателей, издавал журнал Критические листки. С 1991 преподает в alma mater. В 1994—1995 был приглашенным профессором в Амстердамском университете. В 1999 защитил диссертацию о постмодернизме в румынской литературе. Переводил зарубежную поэзию (Чарлза Симика).

Произведения

Поэзия 
 Фары, витрины, фотографии/ Faruri, vitrine, fotografii (1980, премия Союза писателей)
 Стихи о любви/ Poeme de amor (1982)
 Всё/ Totul (1984)
 Левант/ Levantul (1990, премия Союза писателей, переизд. 1998)
 Любовь/ Dragostea (1994)
 50 сонетов/ 50 de sonete de Mircea Cărtărescu cu cincizeci de desene de Tudor Jebeleanu (2003)

Проза 
 Сон/ Visul (1989, премия Румынской академии, номинация на премию Латинского союза, номинация на премию Медичи за лучшую иностранную книгу)
 Травести/ Travesti (1994, премия Союза писателей)
 Ослепительный, том первый. Левое крыло/ Orbitor, Aripa stângă (1996, первый том романной трилогии)
 Дневник 1990—1996/ Jurnal 1990—1996 (2001)
 Ослепительный, том второй. Тело/ Orbitor, Corpul (2002)
 Энциклопедия драконов/ Enciclopedia zmeilor (2002)
 За что мы любим женщин/ De ce iubim femeile (2004, сборник новелл и эссе)
 Дневник, том второй (1997-12003)/ Jurnal II, 1997—2003 (2005)
 Ослепительный, том третий. Правое крыло/ Orbitor, Aripa dreaptă (2007)

Публикации на русском языке 
 Рассказы
 За что мы любим женщин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2011

Признание 
Лауреат многих премий, включая премию Виленицы (2011). Книги Кэртэреску переведены на различные языки мира, включая русский.

Примечания

Ссылки 
 Интервью, 2006

Поэты Румынии
Писатели Румынии
Эссеисты Румынии
Эссеисты по алфавиту
Члены Союза писателей Румынии
Лауреаты Австрийской государственной премии по европейской литературе